Траилер Парк има више значења:

 Траилер Парк (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Траилер Парк (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику